Alberto de Habsburgo o Alberto de Austria puede referirse a:

Alberto I de Habsburgo (1255-1308), duque de Austria y Estiria y rey de Romanos.
Alberto II de Austria (1298-1358), duque de Austria (no confundir con Alberto II, rey de romanos).
Alberto III de Habsburgo (1349-1345), duque de Austria.
Alberto IV de Habsburgo (1377-1404), duque de Austria.
Alberto V de Habsburgo (1397-1439), duque de Austria, más conocido como Alberto II rey de Romanos, además de ser rey de Hungría y de Bohemia.
Alberto VI de Habsburgo (1418-1463), primer archiduque de Austria.
Alberto de Austria (1559-1621), soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña, también conocido como Alberto VII de Austria o de Habsburgo.
Alberto Federico de Austria-Teschen (1817-1895), archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia.